Rüdiger John bzw. Ruediger John ist der Name folgender Personen:
* Rüdiger John (Diplomat), deutscher Diplomat
 Ruediger John (Künstler) (1971–2021), österreichischer Künstler